Valério Procliano - oficial romano do 
 Procliano (prepósito) - oficial romano do 
 Procliano (procônsul) - oficial romano do 
 Procliano (conde) - oficial romano do 
 Procliano (prefeito do Egito) - oficial romano do 
 Procliano (vigário) - vigário bizantino do 
 Procliano (duque) - oficial bizantino do